Hadj Bouguèche est un footballeur international algérien né le  à Arzew. Il évolue au poste d'attaquant.

Il compte trois sélections en équipe nationale entre 2004 et 2007

Biographie 

Il participe à la Coupe de la confédération avec le MC Alger et à la Ligue des champions d'Asie avec l'Emirates Club.

Statistiques

Palmarès 
 MC Alger  
 Championnat d'Algérie (1) : 
 Champion : 2010
 Vice-champion d'Algérie en 2017

 Coupe d'Algérie (3) : 
 Vainqueur : 2006, 2007,  2014
 Finaliste : 2013

 Supercoupe d'Algérie (2) :
 Vainqueur : 2006, 2007
 Finaliste : 2016

 Al Emirates Ras Al-Khaima  
 Supercoupe des Émirats arabes unis  (1) : 
 Vainqueur : 2010

Distinctions personnelles 
 Meilleur buteur du championnat d'Algérie (1) : 
 Saison 2009-2010 avec 17 buts

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international algérien
Joueur de l'OM Arzew
Joueur du RC Kouba
Joueur de l'USM Blida
Joueur du MC Alger
Joueur de l'Emirates Club
Joueur de l'Al-Qadisiya Al-Khubar
Joueur de l'Al-Nassr FC
Joueur de l'USM Bel Abbès
Joueur de l'USM El Harrach
Joueur du WA Tlemcen
Naissance en décembre 1983
Naissance à Arzew